Acoma Pueblo, een nederzetting in het gelijknamige indianenreservaat Acoma
Acoma Township, McLeod County , Minnesota
USS Acoma, naam van 2 marineschepen
de Acomafamilie, onderwerp van de Keizerrijk-trilogie van Raymond E. Feist en Janny Wurts
Acoma (geslacht), het geslacht van keversoorten uit de familie Pleocomidae (van o.a. Acoma arizonica)